Чалаев — фамилия. Известные носители:
 Чалаев, Замид Алиевич (1981) — полковник полиции, Герой России, Герой Луганской Республики.
 Чалаев, Ширвани Рамазанович (1936) — советский и российский композитор, Народный артист РСФСР, Лауреат Государственной премии РФ и премии Правительства РФ.